"Who Cares?" (George Gershwin), een nummer van George Gershwin uit 1931
 "Who Cares?" (Gnarls Barkley), een nummer van Gnarls Barkley uit 2006
 "Who Cares" (Paul McCartney), een nummer van Paul McCartney uit 2018
 Who Cares? (Rex Orange County), een album van Rex Orange County uit 2022
 Who Cares? (1919), een stomme comedy film uit 1919
 Who Cares (1925), een stomme film uit 1925